Немецкие подводные лодки
U-160 (1918)
U-160 (1941)